Il Miami Masters 2000 (conosciuto anche come Ericsson Open per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 16ª edizione del Miami Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2000 e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2000. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Tennis Center at Crandon Park di Key Biscayne in Florida dal 23 marzo al 6 aprile 2000.

Campioni

Singolare maschile 

 Pete Sampras ha battuto in finale  Gustavo Kuerten 6–1, 6–7(2), 7–6(5), 7–6(8)

Singolare femminile 

 Martina Hingis ha battuto in finale  Lindsay Davenport 6–3, 6–2

Doppio maschile

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde hanno battuto in finale  Martin Damm /  Dominik Hrbatý 6–3, 6–4

Doppio femminile

 Julie Halard-Decugis /  Ai Sugiyama hanno battuto in finale  Nicole Arendt /  Manon Bollegraf 4–6, 7–5, 6–4

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2000